Neotrygon picta  — вид рода Neotrygon из семейства хвостоко́ловых отряда хвостоколообразных надотряда скатов. Эти рыбы обитают в восточной части Индийского океана и западной части Тихого океана у северо-восточного побережья Австралии. Они встречаются на глубине до 100 м. Максимальная зарегистрированная ширина диска 32 см. Грудные плавники срастаются с головой, образуя ромбовидный диск, ширина которого превосходит длину. Рыло слегка вытянутое и заострённое. На хвосте присутствуют вентральный и дорсальный кожные кили. Окраска дорсальной поверхности диска коричневатого цвета с тёмными прожилками. Вокруг глаз имеется характерная тёмная отметина в виде маски. 

Подобно прочим хвостоколообразным Neotrygon picta размножаются яйцеживорождением. Эмбрионы развиваются в утробе матери, питаясь желтком и гистотрофом. В помёте 1—3 новорождённых. Рацион этих скатов состоит из мелких беспозвоночных. Эти скаты не являются объектом целевого промысла. Попадаются в качестве прилова при промысле глубоководными тралами.

Таксономия и филогенез 
Впервые новый вид был научно описан в 2008 году. Ранее он считался цветовой морфой N. leylandi, но был признан самостоятельным видом на основании молекулярных данных, собранных в рамках проекта . Описание базировалось на 13 особях, из которых голотипом была назначена самка с диском шириной 24 см, пойманная у берегов Рокгемптона, Квинсленд . Видовой эпитет происходит от слова  — «раскрашенный». На основании данных филогенетических исследований и анализа митохондриальной ДНК Neotrygon picta и Neotrygon leylandi были признаны близкородственными видами, расхождение которых произошло около 10 млн лет назад в эпоху миоцена.

Ареал и места обитания 
Neotrygon picta обитают у северо-восточного побережья Австралии от островов Уэссел, Северная Территория, до Харви-Бей, Квинсленд. Западные границы ареала остаются неточными. Возможно, они простираются до Новой Гвинеи, хотя эти данные требуют подтверждения. В некоторых местах они довольно распространены, например в заливе Карпентария. Эти скаты встречаются на внешнем крае континентального шельфа в основном на глубине до 25 м, хотя иногда они попадаются на глубине до 100 м. Они предпочитают песчаный и прочий мягкий грунт.

Описание 
Грудные плавники этих скатов срастаются с головой, образуя ромбовидный плоский диск, ширина которого в 1,2 раза превышает длину. Края «крыльев» закруглены. Треугольное рыло формирует тупой угол, его заострённый кончик выступает за края диска. Позади мелких глаз расположены брызгальца в виде полумесяцев. На вентральной поверхности диска имеются 5 пар S-образных жаберных щелей, рот и удлинённые ноздри. Между ноздрями пролегает лоскут кожи с бахромчатым нижним краем, образующим 2 лопасти. Рот небольшой, окружён отростками, в углам расположены борозды. На дне ротовой полости имеется 2 отростка. В углах рта расположены бороздки и складки. В рту 33—38 верхних и 31—40 нижних зубных рядов. Брюшные плавники среднего размера в форме треугольников.

Кнутовидный, утончающийся к кончику  хвост в 1—1,3 раз превышает длину диска. На дорсальной поверхности рядом с плоским довольно толстым основанием хвоста расположены 2 шипа, соединённые протоками с ядовитой железой. У мелких особей шип один. Позади шипов на хвосте имеются кожные складки, из которых вентральная низкая и длинная, а дорсальная короткая. Позади брызгалец вдоль позвоночника пролегает ряд из 22 мелких, близко посаженных друг к другу колючек. Остальная кожа голая. Дорсальная поверхность диска светло-жёлтого или коричневатого цвета с тёмной сеткой и многочисленными пятнышками. Вокруг глаз имеется характерная тёмная отметина в виде «маски». Хвост позади шипа покрыт чередующимися тёмными и светлыми полосами различной ширины. Кончик хвоста белый, задний край вентральной складки тёмный, вплоть до чёрного цвета. Вентральная поверхность диска белая. Максимальная зарегистрированная ширина диска 32 см.

Биология 
Основу рациона этих скатов в настоящее время составляют настоящие креветки. Кроме того, они питаются полихетами и бокоплавами, изредка креветками Penaeidae, моллюсками и мелкими костистыми рыбами. Neotrygon picta предпочитают хватать добычу на поверхности грунта, а не выкапывать. Рацион крупных особей разнообразнее и доля полихет в нём больше. 

Подобно прочим хвостоколообразным Neotrygon picta  относятся к яйцеживородящим рыбам. Эмбрионы развиваются в утробе матери, питаясь желтком и гистотрофом. У взрослых самок имеется один функциональный яичник и функциональная матка, расположенные слева. В помёте 1—3 новорождённых длиной 9—11 см.  Самки приносят потомство ежегодно. Самцы и самки достигают половой зрелости при ширине диска 17 и 18 см, соответственно. Максимальная продолжительность жизни у них оценивается в 11 и 18 лет, соответственно.

Взаимодействие с человеком 
Neotrygon picta не являются объектом целевого лова. Они попадаются в качестве прилова при коммерческом промысле с помощью донных тралов. Численность прилова сократилась благодаря использованию устройств, препятствующих поимке морских черепах. В заливе Карпентария Neotrygon picta  составляют до 4,5 % от общего улова при промысле креветок. При этом половина скатов, большинство из которых является самцами, получают смертельные повреждения тралом. Несмотря на высокую смертность среди пойманных рыб, этот промысел, очевидно, не оказывает негативного влияния на численность вида, поскольку он осуществляется вне районов, где эти скаты наиболее распространены. Кроме того, их ареал частично расположен на территории морских заповедников. Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус сохранности «Вызывающий наименьшие опасения».

Примечания

Ссылки

Литература 
 .

Хвостоколообразные
Рыбы Индо-Тихоокеанской области
Животные, описанные в 2008 году